Baeolophus wollweberi — вид воробьиных птиц из семейства синицевых. Выделяют четыре подвида.

Распространение 
Обитают в горах Мексики и США.

Описание 
Небольшие птицы. Длина тела около 10 см, вес около 10 г. Хохолок и затылок чёрные, боковые стороны головы белые. Спинка и хвост серые, нижние части тела более светлого серовато-белого оттенка. Клюв чёрный.

Это единственный североамериканский представитель синицевых со сложными отметинами на лице и нагрудником.

Биология 
Питаются насекомыми и их личинками. В Мексике, особенно зимой, употребляют в пищу также желуди.

Ссылки 
 

Синицевые